Ambo – miasto w Etiopii
 Ambo – miasto w Peru
 Ambo – miejscowość w Kiribati
 Ambo (Owambo) – lud afrykański